Fußball-Bundesliga 1974/1975 vanns av Borussia Mönchengladbach före Hertha Berlin och Eintracht Frankfurt.

Tabell

Källor

1974 i Västtyskland
1975 i Västtyskland
Fotbollssäsongen 1974/1975
1974/1975